Holleis ist der Familienname folgender Personen:
 Erna Holleis (1970–2006), österreichische Autorin
 Ludwig Holleis (1897–1944), deutsches Opfer des NS-Regimes